Maurizio Calvesi ist der Name folgender Personen:

* Maurizio Calvesi (Kunsthistoriker) (1927–2020), italienischer Kunsthistoriker und Kunstkritiker
 Maurizio Calvesi (Kameramann) (* 1954), italienischer Kameramann